Станислас Вавринка — победитель соревнований.

Новак Джокович защищал свой прошлогодний титул, но уступил в полуфинале Роджеру Федереру.

Посев 
Первая восьмёрка сеянных начинают турнир со второго раунда.

  Рафаэль Надаль (Четвертьфинал)
  Новак Джокович (Полуфинал)
  '''Станислас Вавринка (Титул)
  Роджер Федерер (Финал)
  Томаш Бердых (Третий раунд)
  Давид Феррер (Полуфинал)
  Ришар Гаске (Отказ)
  Милош Раонич (Четвертьфинал)
  Жо-Вильфрид Тсонга (Четвертьфинал)

<li>  Фабио Фоньини (Третий раунд)
<li>  Томми Робредо (Третий раунд)
<li>  Григор Димитров (Третий раунд)
<li>  Михаил Южный (Первый раунд)
<li>  Кевин Андерсон (Первый раунд)
<li>  Николас Альмагро (Третий раунд, отказ)
<li>  Ежи Янович (Первый раунд)
<li>  Александр Долгополов (Второй раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Примечания

Ссылки 
 

Monte-Carlo Rolex Masters 2014